Püttlach bezeichnet

 Püttlach (Fluss), einen Fluss in der Fränkischen Schweiz
 Püttlach (Pottenstein), einen Ortsteil der Gemeinde Pottenstein in Oberfranken